Нијевес има више значења:

 Нијевес (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нијевес (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику